In questa pagina sono riportati gli sportivi che hanno vinto il maggior numero di medaglie d'oro in una singola edizione dei Giochi olimpici.

Il nuotatore statunitense Michael Phelps è lo sportivo più titolato con 8 medaglie d'oro vinte a , con cui scalzò il connazionale Mark Spitz che, sempre nel nuoto, conquistò 7 ori a . Il pattinatore statunitense Eric Heiden è invece il più medagliato ai Giochi invernali con 5 ori.

Phelps e Heiden condividono anche assieme al ginnasta sovietico Vital' Ščėrba il record di ori individuali (5).


Lista dei plurititolati

Cronologia

Lista dei plurititolati in eventi individuali

Cronologia

Note

Voci correlate 
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche in una singola edizione
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche in una singola specialità
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche in una singola specialità
 Sportivi con il maggior numero di partecipazioni olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie ai Giochi olimpici invernali
 Sportivi vincitori di medaglia olimpica in differenti discipline

Collegamenti esterni 
 
 

Liste di sportivi
Persone legate ai Giochi olimpici
Record sportivi